Bone Bolango ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Gorontalo. Hier leben 141.721 Einwohner (2010).

Geographie 
Bone Bolango hat eine Fläche von 1.984,31 km². Hauptstadt ist Suwawa.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Bone Bolango setzt sich aus 17 (früher vier) administrativen Distrikten (Kecamatan), vier Kelurahan und 152 Dörfern (Desa) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Kabupaten in Gorontalo
Geographie (Sulawesi)